Industriezentrum bezeichnet:

 ein Industriegebiet, siehe dort
 Industriezentrum Niederösterreich Süd, Ortsteile von Wr. Neudorf, Biedermannsdorf, Guntramsdorf und Laxenburg, Bezirk Mödling, Niederösterreich
 Industriezentrum (Gemeinde Langenzersdorf), Ortsteil von Langenzersdorf, Bezirk Korneuburg, Niederösterreich

 Industriezentrum Augusta-Priolo, Industriegebiet in Augusta, Priolo Gargallo und Melilli, Sizilien